49-й чемпионат СССР по волейболу среди мужчин (высшая лига) проходил с января по апрель 1987 года с участием 12 команд. Чемпионский титул в 28-й раз в своей истории и в 3-й раз подряд выиграла команда ЦСКА.

Система проведения чемпионата 
Команды высшей лиги по туровой системе провели двухкруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест. Худшая команда покидает высшую лигу. Команда, занявшая 11-е место, проводит переходные матчи со 2-й командой 1-й лиги.

Высшая лига 

«Куроаппаратура» покидает высшую лигу. Её меняет победитель турнира 1-й лиги минская «Звезда».

В переходных матчах новосибирский «Север» победил ворошиловградское «Динамо» и сохранил место в высшей лиге.

1-я лига  
 1. «Звезда» Минск
 2. «Динамо» Ворошиловград
 3. «Шахтёр» Донецк
 4. «Политехник» Одесса
 5. «Калев» Таллин
 6. СКА Ростов-на-Дону
 7. МВТУ Москва
 8. ЦСКА-2 Москва
 9. «Динамо» Ленинград
 10. «Кристалл» Воронеж
 11. СКА Киев
 12. «Мшенебели» Тбилиси

Призёры 
 ЦСКА: Ярослав Антонов, Константин Бурякин, Александр Гордиенко, Андрей Кузнецов, Валерий Лосев, Юрий Панченко, Игорь Рунов, Александр Савин, Юрий Сапега, Александр Сороколет, Геннадий Черемисов, Александр Чёрный. Тренер — Юрий Чесноков.

 «Радиотехник» (Рига): Сергей Антипин, Александр Белевич, Сергей Буча, Раймонд Вилде, Юрис Грантиньш, Борис Колчин, А. Озолиньш, Руслан Олихвер, Ю. Павильч, Александр Рябов, Павел Селиванов, Р. Эглитис. Тренер — Геннадий Паршин.

 «Автомобилист» (Ленинград): Сергей Грибов, Альберт Дилленбург, Игорь Загорский, Вячеслав Зайцев, Валерий Полищук, Владимир Самсонов, Виктор Сидельников, П. Трифонов, Сергей Федяев, Юрий Чередник, Олег Шатунов, Константин Щеликов. Тренер — Вячеслав Платонов.

Литература
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди мужчин
1987 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1987 году
Чемпионаты СССР в 1986 году
1986 год в волейболе